Лекарственная форма — придаваемое лекарственному средству или лекарственному растительному сырью удобное для применения состояние, при котором достигается необходимый лечебный эффект.

Классификация

По разделению на дозы 

 Недозированные (неразделённые): сборы, карандаши лекарственные, клей кожный, настои, отвары, настойки, эликсиры, сиропы.
 Могут быть как дозированными, так и не дозированными: порошки, гранулы, мази (в том числе, пасты, гели, линименты), пластыри, суспензии (взвеси), эмульсии, растворы, микстуры, аэрозоли (в том числе, спреи).
 Дозированные (разделённые): брикеты, капсулы (в том числе, спансулы, пеллеты), таблетки (в том числе, драже, глоссеты, медицинская жевательная резинка), пилюли, карамели, пастилки, плёнки глазные, ТТС, суппозитории (в том числе, палочки, пессарии, шарики, свечи), капли.

По консистенции 
 Твердые: сборы, карандаши лекарственные, порошки, гранулы, брикеты, капсулы (в том числе, спансулы, пеллеты), таблетки (в том числе, драже, глоссеты), пилюли, медицинская жевательная резинка, мармелад и т. д.), карамели, пастилки, плёнки глазные.
 Мягкие: мази, (в том числе, пасты, гели, линименты), суппозитории (в том числе, палочки, пессарии, шарики, свечи), пластыри (в том числе, ТТС).
 Жидкие: настои, отвары, настойки, эликсиры, сиропы, растворы (в том числе, капли), суспензии (взвеси), эмульсии, микстуры.
 Могут быть как твёрдыми, так и мягкими, так и жидкими: экстракты, среди которых различают:
 жидкие экстракты (подвижные жидкости); на спирте этиловом 70 %, в соотношении 1:1;
 густые экстракты (вязкие массы с содержанием влаги не более 25 %), на спирте этиловом, воде, эфире;
 сухие экстракты (сыпучие массы с содержанием влаги не более 5 %), высушенные густые.
 Газообразные: аэрозоли (в том числе, спреи).

По цели действия и способу применения 
 Для местного (локального) действия.
 Для общего (системного, резорбтивного) действия:
 для энтеральных способов применения;
 для парентеральных способов применения (в том числе, лекарственные формы для инъекций: порошки, суспензии (взвеси), эмульсии, растворы, лекарственные формы для ородисперсного или сублингвального приёма).

См. также 
 Нанокапсулирование
 Гель (лекарственная форма)
 Лекарственные формы для инъекций

Примечания

Литература